Vika (Svédország), település Svédországban.  
 Vika (Románia), település Erdélyben.
 Vika (Oslo), Oslo városrésze.

 Vika (mamutcsontváz),  A szerbiai Kostolac közelében, Belgrádtól 60 kilométerre keletre egy szénbányából került elő egy mamutcsontváz, melynek a Vika nevet adták.

 lásd még
 5220 Vika, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida.